Le nom sumac désigne en français diverses espèces de plantes appartenant principalement à la famille des Anacardiaceae.

Usages 
En dépit de la dangerosité, déjà bien connue, du contact du suc de la plante avec la peau, au 18ème siècle, l'infusion de feuilles fraîches ou séchées (remplacée durant l'hiver par l'infusion de tiges du Sumac Rhus-radicans était utilisée contre les dartres, et se serait montrée efficace contre certaines formes de paralysie.

Anacardiaceae 
 sumac à bois glabre, Rhus glabra<ref name = EPPO>{{lien web|langue = en |url = https://gd.eppo.int/search?k=sumac |titre = Search results - 19 record(s) found - Recherche sur « sumac »|site = EPPO Global Database | éditeur =Organisation européenne et méditerranéenne pour la protection des plantes (OEPP) |consulté le=26 septembre 2020}}.</ref>
 sumac à bois poilu, Rhus typhina sumac à cinq folioles, Searsia pentaphylla sumac à queues de renard, Rhus typhina sumac ailé, Rhus copallinum sumac amarante, Rhus typhina sumac au vernis, Toxicodendron vernicifluum sumac d'Extrême-Orient, Toxicodendron vernicifluum sumac de Provence, Rhus coriaria sumac de Virginie, Rhus typhina sumac des corroyeurs, Rhus coriaria sumac des tanneurs, Rhus coriaria sumac des teinturiers, Cotinus coggygria sumac des voyageurs, Rhus coriaria sumac flamboyant, Rhus copallinum sumac fustet, Cotinus coggygria sumac glabre, Rhus glabra sumac grimpant, Toxicodendron radicans sumac hérissé, Rhus typhina sumac odorant, Rhus aromatica sumac radicant, Toxicodendron radicans sumac thézéra, Searsia pentaphylla sumac velouté, Rhus glabra sumac vénéneux, Toxicodendron radicans sumac vénéneux, Toxicodendron pubescens sumac vernicifère, Toxicodendron vernicifluum sumac vinaigrier, Rhus typhina Connaraceae 
 sumac de Ceylan, Connarus monocarpus Coriariaceae 
 sumac de Montpellier, Coriaria myrtifolia''

Notes et références